Евге́ний Ка́рпов:
 Карпов, Евгений Акимович (1949—2018) — российский генерал-полковник, начальник связи Вооружённых сил.
 Карпов, Евгений Анатольевич (1921—1990) — генерал-майор медицинской службы, организатор и первый начальник Центра подготовки космонавтов.
 Карпов, Евгений Васильевич (1919—2016) — советский писатель, переводчик.
 Карпов, Евгений Вениаминович (род. 1959) — российский политический деятель, управленец, глава города Магнитогорска.